Лос Сантос има више значења:

 Лос Сантос (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Сантос (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Сантос (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Сантос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику